Юденков — фамилия. Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии. Женская форма — Юденкова. Известные носители:

 Юденков, Андрей Фёдорович (1918—1999) — советский историк, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР (1979).
 Юденков, Руслан Евгеньевич (род. 1985) — белорусский футболист.

 Юденкова, Татьяна Витальевна — российский искусствовед.

Примечания